Rebland steht für:

 Rebland, allgemein ein mit Reben bewachsenes Gebiet, siehe auch Weinbaugebiet
 Rebland, Gebietsbezeichnung und gemeinsame Ortsverwaltung der Baden-Badener Stadtteile Steinbach, Neuweier und Varnhalt, siehe Baden-Baden#Stadtgliederung
 Tatort: Rebland, eine Folge aus der Krimireihe Tatort (2020)